Vierumäki [] ist der Name mehrerer Orte in Finnland:

 Vierumäki (Heinola), Ort in der Gemeinde Heinola
 Vierumäki (Laitila), Ort in der Gemeinde Laitila
 Vierumäki (Vantaa), Stadtteil der Stadt Vantaa